Morosini ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Peri-Morosini (1862–1931), Schweizer Geistlicher, Bischof von Arca in Phoenicia 
 Andrea Morosini (1558–1618), venezianischer Geschichtsschreiber
 Carlo Morosini (1809–1874), Schweizer Rechtsanwalt, Politiker, Richter und Staatsrat (Freisinnig-Demokratische Partei, FDP)

 Emilio Morosini (1830–1849), schweizerisch-italienischer Patriot
 Francesco Morosini (1619–1694), Doge von Venedig
 Giovanni Battista Morosini (1782–1874), Schweizer Anwalt und Politiker (FDP)
 Giovanni Francesco Morosini (1537–1596), venezianischer Bischof und Kardinal
 Giuseppe Fiorini Morosini (* 1945), italienischer Ordensgeistlicher, Bischof von Locri-Gerace-Santa Maria di Polsi
 Leonardo Morosini (* 1995), italienischer Fußballspieler
 Marino Morosini († 1253), Doge von Venedig
 Michele Morosini (um 1308–1382), Doge von Venedig
 Pierina Morosini (1931–1957), italienische römisch-katholische Jungfrau, Märtyrerin und Selige
 Piermario Morosini (1986–2012), italienischer Fußballspieler
 Thomas Morosini (eigentlich Tommaso Morosini; † 1211), lateinischer Patriarch von Konstantinopel
 Thomas Morosini (Admiral) (eigentlich Tommaso Morosini; † 1647), venezianischer Admiral
 Tommasina Morosini, Frau des Dogen Pietro Gradenigo